Сухиновский сельский совет () — входит в состав
Кобелякского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Сухиновка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Сухиновка 
 с. Лесное

Примечания